Hu är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 胡, förenklat 胡, pinyin Hú.

Den 31 december 2014 var 321 personer med efternamnet Hu bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Hu
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 Hu Chunhua (född 1963), kommunistisk politiker
 Hu Hanmin (1879–1936), nationalistisk politiker
 Hu Jia (aktivist) (född 1973), aktivist och dissident
 Hu Jia (simhoppare) (född 1983)
 Hu Jintao (född 1942), politiker, generalsekreterare i Kinas kommunistiska parti
 Hu Shi (1891–1962), filosof och essäförfattare
 Hu Yaobang (1915–1989), kommunistisk reformpolitiker
 Hu Zongnan (1896–1962), nationalistisk general

Kvinnor
 Kelly Hu (född 1968), amerikansk skådespelare

Källor

Kinesiska efternamn
WP:Projekt Kina